Yicheng kan syfta på:

Kina
Yicheng, Linfen, ett härad i Shanxi-provinsen
Yicheng, Xiangyang, en stad på häradsnivå i Hubei-provinsen
Yicheng, Zaozhuang, ett stadsdistrikt i Zaozhuang i Shandong-provinsen
Yicheng, Zhumadian, ett stadsdistrikt i Zhumadian i Henan-provinsen
 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Hubei) – i provinsen Hubei
 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Jiangsu) –  i provinsen Jiangsu
 Yicheng (socken) –  i provinsen Shandong
 Yicheng (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 27,99, long 115,17) – i provinsen Jiangxi

WP:Projekt Kina